USS Tecumseh — кораблі ВМС США, названі на честь Текумсе - вождя індіанського племені шауні.

 USS Tecumseh (1863) — монітор типу «Канонікус». Збудований у 1863 році. Затонув 5 серпня 1864 року під час битви в затоці Мобіл-Бей
 USS Tecumseh (YT-24) — буксир, що початкова називався «Edward Luckenbach». Викуплений та перейменований флотом у 1898 році. На службі до 1945 року.
 USS Tecumseh (YT-273) — буксир типу «Пессакус» (). На службі протягом 1943-1975 років.
 USS Tecumseh (SSBN-628) — підводний човен типу «Джеймс Медісон». На службі протягом 1964—1993 років.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни